«Турбина» () — чёрно-белый чехословацкий художественный фильм, снятый в 1941 году режиссёром Отакаром Ваврой.

Экранизация одноимённого романа Карела Матея Чапека-Хода 1916 года.

Премьера фильма состоялась 17 октября 1941 года.

Сюжет 
Фильм о крахе надежд буржуазного семейства. Действие фильма разворачивается в XIX веке, когда семья австро-венгерского имперского совета Уллика переживает трансформацию от традиционных социальных ценностей к новым, которые они не понимают, но с которыми им приходится смириться.

Символ краха - новая турбина, на которую Уллик возлагает последнюю надежду на спасение своего неудачного бизнеса. Старшая дочь Тында - талантливая оперная певица, которая, однако, не может противостоять ударам судьбы и сберечь свою бурную любовь к Вацлаву, сыну ночного сторожа Незмара. Несмотря на запрет отца, её младшая сестра, Мария, завоёвывает сердце и руку астронома Арноста Зупльны и уезжает из дома. Богатый американец чешского происхождения Мор обещает Уллику финансовое участие в его компании, но в основном его интересует Тында.

В ролях 
 Франтишек Смолик  — имперский советник Уллик 
 Лида Баарова — Тында, дочь Уллика, певица 
 Власта Матулова — Мария, дочь Уллика, врач
 Рудольф Грушинский — Богумил (Боня), сын Уллика
 Меда Валентова — тётя  Рези
 Эдуард Когоут — Артур Фабиан, зять Уллика
 Мария Глазрова —   Жофка Печуликова, любовница Фабиана
 Ярослав Войта — Незмара, ночной сторож 
 Витезслав Вейражка — Вацлав, сын Незмара
 Карел Хёгер — доктор Арност Зупльна, сотрудник обсерватории 
 Йиндржих Плахта — Юпльна, отец Арноста
 Владимир Майер —	Джон Мор, чешско-американский бизнесмен
 Мария Брожова — учитель пения
 Карел Достал — доктор Кёниг, музыкальный критик из Берлина 
 Божена Свободова — учитель пения
 Войта Новак — прокурор
 Фра́нтишек Фи́липовский — эпизод
 Карел Немец — швейцар в театре

Съёмочная группа 
 Сценарист: Отакар Вавра
 Режиссёр: Отакар Вавра
 Оператор: Вацлав Хануш
 Композитор: Иржи Срнка
 Монтаж: Антонин Зеленка	
 Костюмы: Фернанд Вачка	
 Сценография:Карел Петр Адам

Ссылки 
 
 Turbina

Фильмы 1941 года
Фильмы Чехословакии 1941 года
Фильмы-драмы Чехословакии
Исторические фильмы Чехословакии
Экранизации романов Чехии
Чёрно-белые фильмы Чехословакии
Фильмы на чешском языке
Фильмы о Праге
Исторические фильмы о XIX веке
Фильмы Отакара Вавры